Steinhoff:
 Fritz Steinhoff (de)
 Gerda Steinhoff
 Hans Steinhoff
 Karl Steinhoff (en)
 Johannes Steinhoff